Луговая:

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Луговая — деревня в Барановичском районе.

Витебская область
 Луговая — деревня в Дубровенском районе.

Гродненская область
 Луговая — деревня в Гродненском районе.
 Луговая — деревня в Ивьевском районе.

Минская область
 Луговая — деревня в Копыльском районе.

Россия 
Башкортостан
 Луговая — деревня в Гафурийском районе.

Брянская область
 Луговая — деревня в Карачевском районе.

Кировская область
 Луговая — деревня в Советском районе.

Красноярский край
 Луговая — деревня в Тасеевском районе.

Курганская область
 Луговая — деревня в Далматовском районе.
 Луговая — деревня в Каргапольском районе.
 Луговая — деревня в Целинном районе.
 Луговая — деревня в Шатровском районе.
 Луговая — деревня в Юргамышском районе.

Липецкая область
 Луговая — деревня в Измалковском районе.

Московская область
 Луговая — посёлок в Одинцовском городском округе.
 Луговая — деревня в Пушкинском городском округе.
 Луговая — бывший посёлок городского типа, ныне в черте города Лобни.

Нижегородская область
 Луговая — деревня в Чкаловском районе.

Омская область
 Луговая — деревня в Омском районе.
 Луговая — деревня в Тюкалинском районе.

Пензенская область
 Луговая — деревня в Бековском районе.

Пермский край
 Луговая — деревня в Нытвенском районе.
 Луговая — деревня в Сивинском районе.
 Луговая — деревня в Уинском районе.

Рязанская область
 Луговая — село в Михайловском районе.
 Луговая — деревня в Старожиловском районе.

Свердловская область
 Луговая — деревня в Артёмовском городском округе.
 Луговая — деревня в Горноуральском городском округе.
 Луговая — деревня в Махнёвском муниципальном образовании.
 Луговая — деревня в Талицком городском округе.
 Луговая — деревня в Тугулымском городском округе.
 Луговая — деревня в Туринском городском округе.
 Луговая — урочище в муниципальном образовании «город Нижний Тагил».

Тамбовская область
 Луговая — деревня в Никифоровском районе.

Тверская область
 Луговая — деревня в Старицком районе.

Тульская область
 Луговая — деревня в Киреевском районе.

Тюменская область
 Луговая — деревня в Бердюжском районе.
 Луговая — деревня в Вагайском районе.

Удмуртия
 Луговая — деревня в Шарканском районе.

Хакасия
 Луговая — деревня в Аскизском районе.

Челябинская область
 Луговая — деревня в Увельском районе.

Чувашия
 Луговая — деревня в Шумерлинском районе.

Ярославская область
 Луговая — деревня в Некоузском районе.

Украина 
Винницкая область
 Луговая — село в Винницком районе.
 Луговая — село в Гайсинском районе.

Реки

Железная дорога 
 Луговая — железнодорожная платформа Московской железной дороги.
 Луговая — станция Казахстанских железных дорог в Жамбылской области Казахстана.
 Луговая — пассажирская железнодорожная платформа Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

Фамилия 
 Луговая, Евдокия Ивановна (1905—1977) — звеньевая колхоза «Труженик», Герой Социалистического Труда. 
 Луговая, Ирина Николаевна (род. 1974) — российская спортсменка.
 Луговая, Мария Александровна (род. 1987) — российская актриса театра и кино.

Прочее 
 Луговая — военный аэродром в Казахстане.

См. также 
 Луговая улица
 Луговое
 Луговой